Deux régiments d’infanterie du royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Bresse » :
 Le  régiment de Bresse (1684-1762)
 Le régiment de Bresse, renommé le    d’infanterie de ligne

Homonymie d'unités militaires